Bouillier può riferirsi a:

Francisque Bouillier, filosofo francese
Henry Bouillier, scrittore francese
Grégoire Bouillier, scrittore francese
Victor Bouillier, filosofo francese